Albert Amrhein – rugbista a 15 tedesco
 Andrea Amrhein – monaco cristiano svizzero
 Thomas Amrhein – bobbista svizzero
 Tom Amrhein – calciatore statunitense